Llinatge dels Banyuls, família noble medieval establerta al Rosselló, Conflent, Capcir i Vallespir
 Vi de Banyuls, vi dolç amb denominació d'origen etiquetat sota les denominacions AOC Banyuls i AOC Banyuls Gran Cru
 Toponímia:
 Banyuls dels Aspres, municipi nord-català del Rosselló 
 Banyuls de la Marenda, municipi nord-català del Rosselló
 Coll de Banyuls, coll a la Serra de l'Albera en els termes municipals de Rabós d'Empordà i Banyuls de la Marenda